Дэ́ймон Кайл Уэ́йанс-ста́рший (; род. , ) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер, один из братьев Уэйанс.

Биография 
Родился в многодетной бедной семье. У Дэймона пятеро сестёр (Эльвира, Вонни, Нядя, Ким, Дидре) и четверо братьев (Марлон, Кинен Айвори, Шон, Дуэйн). Дэймон очень рано стал работать, чтобы помочь семье. Возможно, поэтому он бросил школу, и, став артистом-комиком, начал выступать в разных клубах, зарабатывая деньги.

В 1984 году Дэймона пригласили сниматься в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз». Фильм оказался весьма успешным и Дэймона Уэйанса заметили. Он принял участие в съемках телевизионного боевика «Тройное предательство», а уже через год снялся в комедийном телесериале «Другой мир».

Молодой актёр стал активно сниматься во множестве картин. В фильме «Земные девушки легко доступны» он играл с Джимом Керри. В сериале «В живом цвете» актёр снимался с братом Киненом Айвори Уайансом, где сыграл сразу несколько ролей. В 1991 году он получил одну из главных ролей в боевике «Последний бойскаут» режиссёра Тони Скотта.

А в 1992 году в картине «Деньги, деньги, ещё деньги» он не только исполнил главную роль, но и стал сценаристом фильма, и одним из продюсеров, задействовав в съемках своего брата Марлона Уэйанса.

1993 год — Дэймон играет самого себя в боевике «Последний киногерой». В 1994 году он становится соавтором сценария к пародийному фантастическому фильму «Бланкмэн», исполняя одну из главных ролей. Картина становится популярна, как впрочем и следующая — комедия «Майор Пэйн». Далее — комедия «Большой белый обман» с Сэмюэлем Л. Джексоном, «Баскетбольная лихорадка» с Дэниелом Стерном.

Личная жизнь 
Дэймон был женат на Лизе Торнер, однако они развелись в 2000 году. У них есть четверо детей, сыновья Дэймон и Майкл, дочери Кара Мия и Кайла.

Большая семья Уэйансов состоит из целой династии известных киноактёров, режиссёров, сценаристов и комиков.

Фильмография

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Стендап-комики США
Выпускники Средней школы Мурри Бергтраума
Выпускники Нью-Йоркской киноакадемии